Siegrist ist der Familienname folgender Personen:

 August Siegrist (1865–1947), Schweizer Ophthalmologe
 Benjamin Siegrist (* 1992), Schweizer Fußballspieler

 Dänu Siegrist (* 1954), Schweizer Musiker
 Hannes Siegrist (* 1947), deutsch-schweizerischer Historiker
 Hans Siegrist (1860–1931), Schweizer Politiker und Arzt
 Hermann Julius Siegrist (1894–1978), Schweizer Architekt
 Heinrich Ernst Siegrist (1903–1970), deutscher Schriftsteller
 Hildrun Siegrist (1944–2021), deutsche Politikerin (SPD)
 Jean-Jacques Siegrist (1918–1992), Schweizer Historiker
 Johannes Siegrist (* 1943), Schweizer Medizinsoziologe
 Jürg Siegrist (* 1943), Schweizer Tennisspieler

 Kevin Siegrist (* 1989), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Manuela Siegrist (* 1990), Schweizer Curlerin
 Nico Siegrist (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Nicola Siegrist (* 1996), Schweizer Politiker (Juso/SP)
 Rudolf Siegrist (1886–1965), Schweizer Politiker (SP)
 Stephan Siegrist (* 1972), Schweizer Extrembergsteiger und Kletterer
 Ulrich Siegrist (* 1945), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Siegerist
 Sigrist